Григо́рий Алексе́евич Малы́гин () — российский актёр, комик. Капитан команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта».

Биография 
Окончил Томский инженерно-строительный институт по специальности инженер, Алтайский государственный институт культуры и искусств (режиссёр культурно-массовых мероприятий) и школу телевидения «Останкино».

Свою карьеру на сцене начинал в качестве руководителя и актёра студенческого театра эстрадных миниатюр «Люкс» в Томске. Был капитаном команды КВН «Томские козыри», выступавшей в рамках лиги КВН-Сибирь.

С 1996 по 2008 годы — художественный руководитель и капитан команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта». В составе команды стал трёхкратным чемпионом лиги КВН-Сибирь, чемпионом высшей лиги КВН 1998 года, обладателем главной награды «большой КиВиН в золотом» на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» в Юрмале в 1998 году, обладателем летнего кубка чемпионов КВН 1999 и 2001 годов, Кубка КВН Президента Украины 2000 года, Кубка КВН Президента Казахстана 2001 года, Кубка трёх поколений (Украина, 2001) (совместно с командой Харьковского Авиационного Института) и Лауреатом Всероссийского конкурса «Кубок юмора».

В 2000—2001 годах Григорий Малыгин выступал в составе сборной команды КВН «Сибирские Сибиряки», куда вошли представители команд «Дети лейтенанта Шмидта», «Иркутские Декабристы» и команды Новосибирского Государственного Университета. Малыгин являлся одновременно капитаном и художественным руководителем «Сибирских Сибиряков». «Сибирские Сибиряки» завоевали главную награду «Большой КиВиН в золотом» на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» в Юрмале в 2000 году, а в 2001 году стали полуфиналистами высшей лиги КВН.

В 2006 году вместе с командой «Дети лейтенанта Шмидта» принял участие в полуфинале Высшей Украинской лиги КВН вместе с командами «ЧП» и «Уездный город». В том же 2006 году Григорий Малыгин в составе команды «Дети лейтенанта Шмидта» принял участие в музыкальным фестивале КВН в Юрмале.

Принимал участие в спецпроектах, посвящённых дню рождения КВН: в 2001 году (в составе «сборной XX века»), в 2006 году (в составе команды «Дети лейтенанта Шмидта»).

С 2008 года возглавлял творческое объединение «Дети лейтенанта Шмидта», в основном выступал сольно или дуэтом на различных концертах, «корпоративах».

На счету Малыгина несколько ролей в телесериалах, главная роль в художественном фильме «День хомячка».

Смерть 
В июне 2012 года Малыгин в Москве подвергся хулиганскому нападению, грабежу и избиению. Виновники остались неизвестными. Несмотря на крайне тяжёлое физическое состояние, Малыгин активно проходил реабилитационные процедуры, лечился. В августе 2012 года выступил на Фестивале юмора и эстрады «Москва — Транзит — Москва» в Геленджике, однако состояние здоровья оставалось тяжёлым. 21 сентября 2012 года по данным СМИ скончался в собственном доме в Москве, причина — остановка сердца.

Похоронен на кладбище Бактин в Томске.

Семья 

Первая жена — Елена Снурницына (род. 12 сентября 1970). Дочь Кристина Малыгина (в замужестве — Кузнецова; род. 19 февраля 1993).

Вторая жена — Виктория Малыгина (15 января 1978 — 19 сентября 2015). Сын — Артур Малыгин (род. 12 апреля 1999).

Фильмография

Примечания 

Персоналии:Голосящий КиВиН
Капитаны КВН
Дети лейтенанта Шмидта
Выпускники Томского инженерно-строительного института
Резиденты Comedy Club
Похороненные на кладбище Бактин